Livonia Avenue (straat) - straat in New York
 Livonia Avenue (Canarsie Line) - metrostation aan bovenstaande straat